Пи́кколо ( — «маленький») может обозначать:

 Название разновидности музыкального инструмента, более высокой по звучанию, чем его основная разновидность.
 Флейта-пикколо — вид флейты, также иногда называющейся просто пикколо
 Труба-пикколо — самая маленькая труба в оркестре.
 Скрипка-пикколо — самая маленькая работоспособная скрипка, её длина составляет 1,5 см. 
 Кларнет-пикколо
 Пикколо-театро — драматический театр в Милане.
 Пикколо — металлические кольца диаметром 3-4 мм, применяющиеся для усиления прочности отверстий полиграфического изделия.
 Спедзано-Пикколо — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Пикколо (денежная единица) — мелкая средневековая денежная единица итальянских государств

Персоналии 
 Ло Пикколо ( «Малыш») — кличка  предполагаемого главы сицилийской мафии Сальваторе Ло Пикколо
 Пикколо, Коринн (более известна как Коринн Клери; род. 1950) — французская актриса кино и телевидения.
 Пикколо, Оттавия (род. 1949) — итальянская теле- и киноактриса.

Литература